

Patronyme 

 André Grillon (1921-2003), footballeur international français
 Eugène Victor Adrien Grillon (1800-1868), homme politique français.
 Jean Grillon (1875-1924), homme politique français.
 Kenji Grillon (né en 1989), karatéka français.

Toponyme 

 Grillon, commune française du Vaucluse.

Autres 
 Grillon, insecte.
 Taupe-grillon, insecte fouisseur, de l'ordre des orthoptères
 Grillon, genre de rillette à gros morceaux ;
 Grattons, morceaux gras de viande confits dans leur graisse,  ;
 Grillon, surnom d'un canon automoteur allemand de calibre 150 mm durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Grillon, série télévisée d'animation.